In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 795. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 95. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben

Interstate 795 (Florida)
Interstate 795 (North Carolina)
Interstate 795 (Maryland)